Agencia Carabobeña de Noticias (ACN) es un medio de comunicación digital de trayectoria que tiene como sede principal la ciudad de Valencia, estado Carabobo - Venezuela. Desde sus inicios en septiembre de 2009, dispone de servicios interactivos, multimedia e imágenes. Su redacción se encuentra en formato español y cuenta con un equipo de periodistas y columnistas de varias regiones de Venezuela, convirtiéndose en el medio digital referencia de la región central de la nación y uno de los primeros de todo el territorio nacional.

Misión ACN 
Elaborar estratégicamente soluciones óptimas en el manejo de la información veraz y sin tintes políticos para alcanzar todos los públicos existentes, entregándoles a diario información de alta calidad y con la mayor rapidez que les permitirá entender mejor el entorno.

Visión ACN 
Agencia Carabobeña de Noticias (ACN) es una organización con una visión clara en la responsabilidad a la hora de difundir las noticias en Internet, con la seguridad de conseguir la confianza de todos los públicos por el énfasis en la calidad, rapidez y excelencia de la noticia.

Quiénes Somos 

ACN es un grupo de profesionales de la comunicación formados en el área del periodismo con el propósito de hacer que la información noticiosa en la web sea la primera en el país. Inclinados a caminar siempre con excelencia y honestidad hacia la presentación de la noticia más veraz, el material gráfico más atrayente, además de la cobertura minuciosa con la mayor vivacidad informativa, respetando al ciudadano como instrumento participante de la opinión pública.

Objetivos: (2009 - 2019) 

1.- Garantizar una información veraz y oportuna a la hora de cualquier hecho noticioso en el país.
2.- Ejecutar una imparcialidad de cualquier índole al momento de redactar la noticia.
3.- Perseguir mediante la responsabilidad, excelencia y honestidad la confianza del espectador.
4.- Ser la principal fuente de información de Carabobo y una de las principales de Venezuela.
5.- Tener la última tecnología de la información.
6.- Captar a todos los estratos sociales.

Metas ACN 

• Expansión de la organización en todo el país.
• Mantener alta producción y calidad de las noticias.
• Vencer a la competencia en todo tipo de mercados.
• Solidificar un equipo integrado e identificado con la organización.

Filosofía ACN 

Trabajar para contribuir al desarrollo informativo de Carabobo y Venezuela, porque sabemos que únicamente garantizando el ejercicio veraz, oportuno y equilibrado, será posible alcanzar la verdadera consolidación informativa del país.

Valores ACN 

Equidad
Igualdad
Organización
Respeto
Solidaridad
Constancia
Aprendizaje permanente.
Compromiso
Honestidad
Transparencia
Responsabilidad

Política ACN 

• La Agencia Carabobeña de Noticias adopta como política de calidad, el compromiso por informar el acontecer regional, nacional e internacional a sus espectadores, generando personas con sentido crítico mediante una opinión propia.

• La ACN se compromete a mantener un alto volumen de las noticias mediante los sistemas de gestión de calidad, a través del mejoramiento continuo de sus procesos, y la integración óptima del profesionalismo equilibrado de cada uno de sus trabajadores.

Historia ACN 

La Agencia Carabobeña de Noticias ACN C.A. es una marca registrada que tiene como sede principal en la ciudad de Valencia – Venezuela, y cuya principal función es el periodismo instantáneo de forma digital con el propósito de mantener a los cibernautas actualizados con cualquier noticia trascendental en cualquiera de sus áreas.

Desde el 17 de septiembre de 2009 se dio inicio al lanzamiento corporativo dirigido a los medios de comunicación y ejecutivos de empresas de la región central encabezados por su Director General, Periodista y accionista Daniel Ríos Mendoza, de la cual se aventuraba en formar la primera agencia de noticias privada con informaciones de Carabobo, Venezuela y el mundo en la ciudad de Valencia.

Desde ese entonces, creció un medio dirigido inicialmente a las comunicaciones digitales que repercute y nutre de información a los medios televisivos, impresos y radiales de diferentes partes de Venezuela, así como también a las personas que ingresan a la ACN para obtener la información de primera mano en su equipo electrónico.

A partir del 9 de noviembre de 2009, la ACN da paso en su crecimiento y evolución del periodismo a un nuevo formato de su estructura web, mancomunado con la versión móvil que permite la captación de nuestra red en cualquier dispositivo o marca de celulares y así tener más cabida en la era digital globalizada en crecimiento, convirtiéndonos en ese momento en el primer medio de la región central con esa tecnología.

En este mundo lleno de innovaciones, Venezuela se muestra al mundo entero como el país latinoamericano con más dispositivos celulares marca Blackberry para el 2010. Partiendo de esa premisa, el 11 de enero del mismo año el  periodismo “vinotinto” abrió caminos en la tecnología al convertirse en el quinto medio de Venezuela con una aplicación Blackberry y primero en toda la región central, cuando sólo empresas como Globovisión, Últimas Noticias, El Nacional, El Universal y Meridiano Televisión lo habían realizado antes.

Para la fecha 17 de septiembre de 2011, fecha que celebró su segundo aniversario, la Agencia Carabobeña de Noticias contaba con más de 98.000 visitas diarias en http://www.acn.com.ve y más de 26000 espectadores por dispositivo celular con un total de 124.000 personas promedio que día a día visitan este periódico en línea, certificados por la empresa internacional Google Analytics.

Según estas cifras, ACN se perfilaba desde ese momento como uno de los medios digitales con mayor evolución positiva del país por el crecimiento sostenido que ha venido realizando gracias al excelente equipo de profesionales que laboran en el periódico digital carabobeño par toda Venezuela.

Dentro del crecimiento del llamado “Periodismo Vinotinto”, durante los primeros 5 años de trabajo ininterrumpido, la ACN evoluciona al crear aplicaciones para dispositivos Android y IOS (Apple) que permitieron obtener la mayor cantidad de vías de comunicación para nuestros usuarios, y de esta manera seguir apuntando a las noticias con tecnología de última generación que sólo la Agencia de Noticias de Carabobo lo podía ofrecer.

Para el 17 de febrero de 2014 se realizó la compra de una parte de las acciones por parte de la empresa TOPELCA figurando el empresario carabobeño Leyzer Topel con el propósito de acrecentar la capacidad empresarial de la empresa mediante la adquisición de mayor tecnología y capital humano.

En la nueva era del 2015, la ACN crece como poder comunicacional a escala internacional al adquirir otro dominio en la web http://www.AgenciaCN.com para ofrecer un servicio óptimo a la comunidad extranjera que busca el acontecer diario de Venezuela, no obstante el nuevo enlace busca posicionarse como la principal vía de acceso de la Agencia Carabobeña de Noticias.

Enlaces externos 
 Página web de la ACN
 Twitter ACN
 Instagram ACN
 Facebook ACN 

Agencias de información de Venezuela
Medios de comunicación de Carabobo
Cultura de Valencia (Venezuela)
Sitios web de noticias
Sitios web en español
Empresas de medios de comunicación
Empresas fundadas en 2009